Крак, Кракус — легендарний польський князь, засновник Кракова
 Крак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан